Aglais obtusa är en fjärilsart som beskrevs av Bang-haas 1927. Aglais obtusa ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
obtusa